Příjmení MacLean nosí více významných osobností:

 Alistair MacLean (1922–1987) – britský spisovatel
 Bryan MacLean (1946–1998) – americký zpěvák a kytarista
 Sorley MacLean (1911–1996) – jeden z nejvýznamnějších skotských gaelských básníků dvacátého století
 Steven MacLean (* 1954) – kanadský fyzik a astronaut

Externí odkazy